Glascock ist der Familienname folgender Personen: 

 Aaron Glascock, Tontechniker
 John Glascock (1951–1979), britischer Rockbassist
 John R. Glascock (1845–1913), US-amerikanischer Politiker
 Kathryn Irene Glascock (1901–1923), US-amerikanische Lyrikerin
 Thomas Glascock (1790–1841), US-amerikanischer Politiker

Glascock steht für:

 Glascock County, ein County im US-Bundesstaat Georgia

Siehe auch:

 Glasscock